Kesälax eller Kesälahti (finska: Kesälahti) var en kommun i landskapet Norra Karelen som år 2013 slogs ihop med Kides. Kesälax hade 2 326 invånare och har en yta på 583,08 km² när kommunen upphörde. 

Kesälax var enspråkigt finskt.

Referenser

Externa länkar

Före detta finländska kommuner
Kides